Saweljew bzw. Saweljewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrei Nikolajewitsch Saweljew (* 1962), russischer Politiker 
 Eleonora Anatoljewna Saweljewa (* 1937), sowjetisch-russische Historikerin, Archäologin und Hochschullehrerin

 Ljudmila Michailowna Saweljewa (* 1942), russische Schauspielerin
 Maximilian Alexandrowitsch Saweljew (1884–1939), sowjetischer Ökonom, Journalist und Parteifunktionär
 Michail Iwanowitsch Saweljew (1896–1970), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Oleg Genrichowitsch Saweljew (* 1965), russischer Politiker
 Sergei Petrowitsch Saweljew (1948–2005), russischer Skilangläufer
 Tatjana Andrejewna Saweljewa (* 1947), russische Schwimmerin 
 Witali Gennadjewitsch Saweljew (* 1954), Vorstandsmitglied der russischen Eisenbahnen, Politiker und Verkehrsminister 

Saweljew steht für: 

 Saweljew-Vierdecker, Militärflugzeug